Pałac Działyńskich w Poznaniu
 Pałac Działyńskich w Warszawie
 Pałac Działyńskich w Złotowie